Parafie pod wezwaniem Wszystkich Świętych

 Parafia Wszystkich Świętych w Grocholicach
 Parafia Wszystkich Świętych w Bełdowie
 Parafia Wszystkich Świętych w Białymstoku (prawosławna)
 Parafia Wszystkich Świętych w Białymstoku (rzymskokatolicka)
 Parafia Wszystkich Świętych w Cumaniu
 Parafia św. Matki Bożej Fatimskiej i Wszystkich Świętych w Dubyszczach
 Parafia Wszystkich Świętych w Dudyńcach
 Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie (Stare Miasto)
 Parafia Wszystkich Świętych w Kretkowie
 Parafia Wszystkich Świętych w Poznaniu
 Parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach
 Parafia Wszystkich Świętych w Strzelcach
 Parafia Wszystkich Świętych w Wierznie Wielkim
 Parafia Wszystkich Świętych w Zabierzowie

Zobacz też 
 kościół Wszystkich Świętych

 
Wszystkich Świętych